Hinkson ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin B. Hinkson (~1799–1877), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Mary Hinkson (1925–2014), US-amerikanische Tänzerin